Personen
 Helga (voornaam)
 Helga (zangeres) - pseudoniem Annie de Cocq van Eeuwijk (1948)

Biologie
 Eatoniella helga - slakkensoort
 Helga infans - vlinder

Film
Helga – Vom Werden des menschlichen Lebens (1967) - Duitse seksuele voorlichtingsfilm

overig
Helga's intrede - steendruk van Richard Roland Holst